Table des caractères Unicode U+10C80 à U+10CFF.

Vieux hongrois 
Caractères utilisés pour les anciennes runes hongroises.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

10C80